Penampang (district), een district in de Maleisische deelstaat Sabah
 Penampang (stad), de hoofdplaats van het Maleisische district Penampang